Секст Юлий Цезарь () — имена нескольких римских государственных деятелей.

 Известные представители 
 Секст Юлий Цезарь (III в. до н. э.) — претор 208 года до н. э.
 Секст Юлий Цезарь (II в. до н. э.) — сенатор, военный трибун.
 Секст Юлий Цезарь (II в. до н. э.) — консул 157 года до н. э.
 Секст Юлий Цезарь (ум. 90 до н. э.) — консул 91 года до н. э.,
 Секст Юлий Цезарь (ум. 46 до н. э.) — квестор 48 года до н. э.